Sudamericano de Rugby 2000 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2000 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2000 el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Perú y Venezuela.